El término platino puede referirse a:
Platino, el elemento químico;
Grupo del platino, grupo de elementos químicos relacionados con el anterior;
Negro de platino, polvo de platino;
Bodas de platino, sexuagésimo quinto aniversario de boda;
Disco de platino, certificación de ventas discográficas;
Nick Platino, personaje del cómic Ortega y Pacheco;
Martín Fierro de Platino, premio periodístico.
Premios Platino, premios a lo mejor de cine y series de Iberoamérica.